Aethusa agrestis är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl Karl Friedrich Wilhelm Wallroth, och fick sitt nu gällande namn av Sloboda. Aethusa agrestis ingår i släktet vildpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vildpersiljor
agrestis